Уолтер «Уоли» Джонс (; родился 14 февраля 1942 года, Филадельфия, Пенсильвания) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Учился в Университете Вилланова, в 1964 году был выбран на драфте НБА под 18-м номером командой «Детройт Пистонс», однако сразу был перепродан в клуб «Балтимор Буллетс». Позже выступал за команды «Филадельфия-76», «Милуоки Бакс», «Юта Старз» (АБА) и «Детройт Пистонс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В сезоне 1966/1967 годов Джексон стал чемпионом НБА в составе «Сиксерс». Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1965). Два года подряд становился лауреатом приза Роберта Гизи (1963—1964). Всего за карьеру в НБА сыграл 607 игр, в которых набрал 6140 очков (в среднем 10,1 за игру), сделал 1394 подбора, 1947 передач и 6 перехватов.

Предпоследний сезон своей профессиональной карьеры Джонс провёл в АБА, выступая за команду «Юта Старз», сыграв за неё 71 игру, в которых набрал 532 очка (в среднем 7,5 за игру), сделал 77 подборов, 152 передачи, 42 перехвата и 3 блок-шота.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Вилланова Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Юта Старз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Родившиеся в Филадельфии
Выпускники Университета Вилланова